Rio Sapucaí – rio do estado de São Paulo
 Rio Sapucaí (Paraná) – rio  do estado do Paraná; também conhecido como rio Rebouças
 Rio Sapucaí (Minas Gerais) – rio do estado de Minas Gerais
 Rio Sapucaí-Mirim – rio dos estado de São Paulo e Minas Gerais
 Rio Sapucaí-Mirim (Minas Gerais) – rio dos estados de São Paulo e Minas Gerais

Ver também
 Sapucaí (desambiguação)
 Sapucaia

Desambiguação